Miejscowości w USA:
 Huntersville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mecklenburg
 Huntersville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pocahontas
Gminy w USA:
 Huntersville (ang. Huntersville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena